Појам Ливерпул може се односити на:
 Ливерпул, град у Великој Британији
 Ливерпул (Илиноис)
 Ливерпул (Њујорк)
 Ливерпул (Пенсилванија)
 Ливерпул (Тексас)